Ori může znamenat:

 zkratka souhvězdí Orion
 Ori (trpaslík) – fiktivní postava J. R. R. Tolkiena z knihy Hobit
 Oriové – fiktivní rasa ze sci-fi seriálu Hvězdná brána
 označení pro replikační počátek – počátek replikace DNA